Microscopisch preparaat, iets wat zo is behandeld en gepresenteerd dat het met behulp van een microscoop kan worden bekeken
een geneesmiddel of een geprepareerd monster van een patiënt, bijvoorbeeld een stukje weefsel (biopsie)